

Cinéma 
 , film musical américain réalisé par Hal Walker, 1945 ;
 Out of This World, film d'animation américain réalisé par Holly DuRivage, 1997.

Télévision 
  est une série télévisée britannique, 1962 ;
 Loin de ce monde (Out of This World) est une série télévisée américaine créée par Steven Kunes, 1987.

Musique 
 Out of This World, album du groupe Europe ;
 Out of This World, chanson du groupe The Cure sur l'album Bloodflowers ;
 Out of This World, chanson du groupe Marillion sur l'album Afraid Of Sunlight ;
 Out of This World, titre de John Coltrane sur le disque The Classic Quartet, Complete Impulse.

Jeu vidéo 
 Out of This World (titre américain de Another World), jeu vidéo.

Homonymie de titre